Ранчо лос Морено има више значења:

 Ранчо лос Морено (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Морено (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику